Депју има више значења:
 Депју (Њујорк)
 Депју (Оклахома)